Ине ():
Немецкая фамилия
 Ине, Вильгельм (1821—1902) — немецкий историк;
 Ине, Эрнст фон (1848—1917) — немецкий архитектор, сын Вильгельма Ине
Немецкий топоним
 Ине — река в Германии.

Ине () — имя:
 Ине — король Уэссекса, родственник Кэдваллы.